Santa Rita steht für:
 Santa Rita, romanische Heiligenbezeichnung, siehe Rita von Cascia
 Guilherme Augusto Cau da Costa de Santa Rita (1889–1918), portugiesischer Maler, siehe Santa Rita Pintor
 Trappistinnenkloster Santa Rita
 Vina Santa Rita, chilenische Großkellerei

Schiffe:
 Santa Rita, 2011 in Dienst gestelltes Containerschiff, siehe Santa-Klasse (2010)

Geographie:
 in Argentinien
 Villa Santa Rita, Buenos Aires
 in Belize
 Santa Rita (Belize), Mayaruine in Corozal (Belize)
 in Bolivien
 Santa Rita (El Torno), eine Stadt Landkreis El Torno im Departamento Santa Cruz
 in Brasilien
 Santa Rita (Macapá), ein Stadtbezirk in Macapá im Bundesstaat Amapá
 Santa Rita (Maranhão), eine Stadt im Bundesstaat Maranhão
 Santa Rita (Paraíba), eine Stadt im Bundesstaat Paraíba
 Santa Rita de Cássia, eine Stadt in Bahia
 Santa Rita do Araguaia, im Bundesstaat Goiás
 Santa Rita do Novo Destino, im Bundesstaat Goiás
 Santa Rita do Trivelato, im Bundesstaat Mato Grosso
 Santa Rita do Pardo, im Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 Santa Rita de Caldas, im Bundesstaat Minas Gerais
 Santa Rita de Ibitipoca, im Bundesstaat Minas Gerais
 Santa Rita de Jacutinga, im Bundesstaat Minas Gerais
 Santa Rita de Minas, im Bundesstaat Minas Gerais
 Santa Rita do Itueto, im Bundesstaat Minas Gerais
 Santa Rita do Sapucaí, im Bundesstaat Minas Gerais
 Santa Rita d'Oeste, im Bundesstaat São Paulo
 Santa Rita do Passa Quatro, im Bundesstaat São Paulo
 Santa Rita do Tocantins, im Bundesstaat Tocantins
 in Ecuador
 Santa Rita (Chone), Parroquia urbana im Kanton Chone, Provinz Manabí
 Santa Rita (Esmeraldas), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton San Lorenzo der ecuadorianischen Provinz Esmeraldas
 in Kolumbien
 Santa Rita (Vichada), eine Stadt und Gemeinde im Departamento de Vichada
 in Kuba
 Santa Rita (Camagüey), ein zur Stadt Camagüey gehörendes Dorf in der Provinz Camagüey
 Santa Rita (Jiguaní), ein zur Verbandsgemeinde Jiguaní gehörender Ort in der Provinz Granma
 Santa Rita (Media Luna), ein zur Verbandsgemeinde Media Luna gehörendes Dorf in der Provinz Granma
 Santa Rita (Perico), ein zur Verbandsgemeinde Perico gehörendes Dorf in der Provinz Matanzas
 Santa Rita (Yara), ein zur Verbandsgemeinde Yara gehörendes Dorf in der Provinz Granma
 in El Salvador
 Santa Rita (Chalatenango), ein Ort
 in Guam
 Santa Rita (Guam), ein Dorf
 in Honduras
 Santa Rita (Copán)
 in Mexiko
 Santa Rita (Colima)
 Santa Rita (Frontera Comalapa) im Bundesstaat Chiapas
 Santa Rita (La Trinitaria) im Bundesstaat Chiapas
 Santa Rita (Ocosingo) im Bundesstaat Chiapas
 Santa Rita (Guanajuato)
 Santa Rita (Jalisco)
 Santa Rita (Michoacán)
 Santa Rita (Puebla)
 Santa Rita (Rioverde) im Bundesstaat San Luis Potosí
 Santa Rita (Venado) im Bundesstaat San Luis Potosí
 Santa Rita (Veracruz)
 Santa Rita (General Francisco R. Murguía) im Bundesstaat Zacatecas
 Santa Rita (Vetagrande) im Bundesstaat Zacatecas
 Santa Rita Tlahuapan im Bundesstaat Puebla
 in Paraguay
 Santa Rita (Paraguay), Stadt und Distrikt im Departamento Alto Paraná
 Stadtgemeinden auf den Philippinen
 Santa Rita (Pampanga), in der Provinz Pampanga
 Santa Rita (Samar), in der Provinz Samar
 in den Vereinigten Staaten
 Santa Rita Mountains, in Arizona
 Santa Rita Hills AVA, kalifornisches Weinbaugebiet, siehe Sta. Rita Hills AVA
 Santa Rita (New Mexico)
 in Venezuela
 Santa Rita (Aragua)
 Santa Rita (Zulia)

Siehe auch:
 Sta. Rita de Cássia, 1995 gebaute Doppelendfähre
 Opuntia santa-rita
 Nova Santa Rita